Witalij Jarosławowycz Kilczycki (ukr. Віталій Ярославович Кільчицький; ur. 17 czerwca 1988 w Nowojaworowsku) – ukraiński biathlonista.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Ukraińscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Nowojaworowsku
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015